Cárdenas (Cuba), een gemeente in de Cubaanse provincie Matanzas;
Cárdenas (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Rivas;
Cárdenas (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja;
Cárdenas (Tabasco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Tabasco
Cárdenas (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse deelstaat Táchira.